Каспийская черепаха () — вид водных черепах из семейства Азиатские пресноводные черепахи. Имеет 3 подвида.

Описание 
Общая длина достигает 30 см. Карапакс имеет овальную форму. У молодежи килеватый, но у взрослых особей килеватость сглажена. У самцов хвост длиннее, а пластрон несколько вогнутый. У самок он ровный.

На голове, шее и ногах заметны четкие продольные светло-жёлтые полосы. Карапакс оливково-бурого цвета с желтоватыми полосками. Пластрон жёлтый с чёрными пятнами, иногда слабо развитыми. «Мост» между ними светлый, с черными отметинами между краевыми щитками.

Образ жизни 
Каспийские черепахи любят всевозможные водоёмы: каналы, арыки, лесные реки, озера, пруды (предпочитают проточные). Встречаются до высоты 1800 м над уровнем моря. Далеко от воды не отходят. Активны днём. Питаются или греются на берегу, сидят, затаившись в кустах или траве. При малейшей опасности скрываются в воду. Ночь проводят на дне водоёма.

Питаются насекомыми, многоножками, дождевыми червями, ракообразными, головастиками, лягушками, рыбой, падалью, а также водорослями, хвощами, тростником, осокой, полынью, бобовыми, ягодами шелковицы и ежевики.

Зимуют на дне водоёмов. После зимней спячки просыпаются в марте-апреле.

Половая зрелость наступает в возрасте 10—11 лет при длине панциря 14—16 см. Спаривание начинается в мае. Самка задними лапами выкапывает в мягком грунте ямку глубиной около 8 см и шириной 13 см. За сезон самка делает 3 кладки по 8—12 яиц: в мае — начале июня, в конце июня и в конце июля. Яйца покрыты белой известковой скорлупой, имеют продолговатую форму длиной 39—44 мм и шириной около 22 мм, вес 9—10 г. Инкубационный период длится около 90 суток. Черепашки вылупляются при длине панциря 19—30 мм, обычно выходят на поверхность только на следующую весну.

Ареал 
Обитает в южной Европе (Хорватии, Черногории, Албании, Македонии, Греции, Болгарии), на Кавказе, Передней Азии, северо-западе Аравийского полуострова, а также в юго-западном Туркменистане.

Литература 
 
 Fritz, Uwe 1995. Einige Richtigstellungen zu Verbreitungsangaben von Mauremys caspica. Salamandra 31 (4): 237—242
 Kasparek, M. 1990. Zur Herpetofauna des Beckens von Köycegiz, Türkei (Dalyan-Region). Salamandra 26 (2/3): 155—164
  (2005): On the hybridisation between two distantly related Asian turtles (Testudines: Sacalia × Mauremys). Salamandra 41: 21-26. PDF fulltext
 Fritz, U. and Wischuf, T (1997): Zur Systematik westasiatisch-südosteuropaischer Bachschildkröten (Gattung Mauremys) (Reptilia: Testudines: Bataguridae) — Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 49(13), pp. [223-260]
 Wischuf, Tilman;Fritz, Uwe. (1996) Eine neue Unterart der Bachschildkröte (mauremys caspica ventrimaculata subsp. nov.) aus dem Iranischen Hochland (A new subspecies of the Caspian turtle (Mauremys caspica ventrimaculata subsp. nov.) from the Iranian Highlands). Salamandra. Vol. 32, No. 2. pp. 113—122.

Азиатские пресноводные черепахи
Животные, описанные в 1774 году
Пресмыкающиеся Евразии